Demotico – fase tarda della lingua egizia (ma anche il sistema di scrittura che la rappresentava)
Greco demotico (Δημοτική, dhimotikí) – ogni forma popolare di greco
Demotico (anche etnico o patrionimico o antropotoponimo) – aggettivo o nome relativo agli abitanti di una nazione, di un'area geografica o di un insediamento urbano